Conyza és un gènere de plantes amb flor dins la família de les asteràcies.

Particularitats 
Aquest gènere té una relació molt estreta amb el gènere Erigeron.

Moltes espècies del gènere Conyza són ruderals i algunes són resistents als herbicides.

Algunes espècies d'aquest gènere han estat introduïdes als Països Catalans i degut a llur resistència i capacitat de propagació, s'han convertit en espècies invasores.

Taxonomia 
(Nota: l'espècie Conyza sumatrensis és originària d'Amèrica del Sud i no de Sumatra.)
 Conyza aegyptiaca. Àfrica, Àsia del Sud.
 Conyza ageratoides. Madagascar.
 Conyza blinii. Xina.
 Conyza bonariensis. Pantropical.
 Conyza canadensis. Amèrica Central i del Nord.
 Conyza japonica. Extrem orient.
 Conyza laevigata. Mèxic, Amèrica Central i del Sud
 Conyza leucantha. Àsia del Sud, Austràlia.
 Conyza muliensis. Xina.
 Conyza perennis. Xina.
 Conyza stricta. Xina.
 Conyza primulifolia. Mèxic, Amèrica Central i del Sud
 Conyza sumatrensis. Amèrica del Sud

Referències

Enllaços externs 

 GRIN: Conyza  
 Plantes de la Xina: Conyza

Astereae
Plantes ruderals